Brioché est le nom de deux célèbres montreurs de marionnettes du  :

 Pierre Datelin, dit Pierre Brioché (1567-1671)
 François Datelin, dit Fanchon Brioché, (1620-1681) son fils

Voir aussi 

 Brioche : une pâtisserie à pâte levée et assez aérée